Filiale bezeichnet

 eine Filiale, in der Wirtschaft eine vom Sitz eines Unternehmens örtlich getrennte unselbständige Verkaufsstelle.
 eine Filialkirche.
 eine Gemeindefiliale, die Bezeichnung für Ortsteile in der Gemeinde Schwyz.